Manish (ur. 1994)
 Manish (ur. 1997)